Вадим Геннадьевич Байков (род. 18 марта 1965, Волгоград) — российский композитор, певец и продюсер, хоровой дирижёр, пианист.

Биография 
Родился в семье профессиональных музыкантов. Мать работала музыкальным руководителем в детском саду, отец был преподавателем в музыкальной школе. В 1970 году Вадим переехал вместе с матерью в подмосковный город Климовск.

В 1972 году поступил в Московское государственное хоровое училище. С 13 лет принимал участие в различных ВИА, таких как «Ритм», «Импульс» и др., где играл на клавишных инструментах.

В 1985 году окончил Второе московское областное музыкальное училище по классу фортепиано, джазовое отделение. Имеет вторую специальность — хоровой дирижер.

С 1982 по 1984 как пианист участвовал в различных джазовых фестивалях.

С 1985 по 1987 год работал в группах: ВИА «Мари», «Август», «Лейся, песня».

В 1987 году стал солистом группы «Спектр» под руководством народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

В 1990 году, когда Л. В. Лещенко создал театр «Музыкальное агентство», Вадим Байков стал солистом этого театра.

В 1993 году ушёл из театра и начал сольную карьеру.

С 1993 по 2000 год выпустил 4 сольных альбома: «Русская рулетка» (1993), «Арифметика любви» (1995), «Царица моих сновидений» (1997), песни для которого написал специально для Вадима Байкова композитор Игорь Крутой, «Монета на счастье» (2000).

С 1998 по 2006 год был художественным руководителем коллектива певицы Алсу. В 2004—2006 также был её продюсером. Как композитор написал для Алсу ряд песен, таких, как «Свет в твоём окне», «Последний звонок», «Первый раз».

Как композитор и продюсер в 2002 году выпустил альбом «Папина дочка», все песни на котором спела его дочь Татьяна Байкова.

В 2006 году организовал продюсерский центр «VB Pro», полностью сориентированный на запись и издание православной музыки. Этим центром были выпущены альбомы: Пассия (Служба Божественным Страстем Христовым), Акафист Святому Великомученику и Целителю Пантелеимону в исполнении Мужского Камерного Хора п/у Вадима Байкова и протодиакона Игоря Ильина и др.

В 2008 году Вадим Байков выпускает альбом современных православных песнопений на стихи монахини Елисаветы (Кольцовой). Альбом был выпущен по благословению митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси).

Вадим Геннадиевич Байков продюсирует молодых артистов, среди них: певец Александр Юрпалов, ВИА «ВыNос МоZга» и др.

В настоящее время музыкант работает над smooth jazz альбомом Vadim Baikov International Project, в котором участвуют известные музыканты из разных стран мира — из России, США, Колумбии, Ирландии, Украины, Бразилии, Сербии и др.

Семья 
 жена — Мария
 дочь — Татьяна (род. 15 ноября 1985) окончила спецшколу с углубленным изучением китайского языка и филологический факультет РУДН, в 2002 году спела песни для альбома «Папина дочка».
 сын — Вадим (род. 15 ноября 1987)— музыкант, композитор, аранжировщик.
 сын — Иван (род. 29 августа 1998)
 сын — Егор (род. 18 апреля 2002)
 дочери-близнецы — Анна и Мария (род. 2 ноября 2004)
 сын — Глеб (род. 6 августа 2019)

Дискография 
  — «Русская рулетка»
  — «Арифметика любви»
  — «Царица моих сновидений»
  — «Монета на счастье»
  — «Папина дочка» (сольный альбом Татьяны Байковой)
 2007 — «Вадим Байков. Grand Collection» (компиляция)
  — «Небо»
  — «День за днем»
 2015 — «Песни о любви» (компиляция)

Синглы 
  — «White Melody» (инструментальная пьеса)
 2015 — «Christmas Eve» (инструментальная пьеса)
 2015 — «Trembling» (инструментальная пьеса)
 2015 — «In The Dark» (инструментальная пьеса)

Наиболее известные песни 
 Русская рулетка
 «У меня нет жены»
 «Горят мосты»
 «Ты — мой лучший друг» (дуэт с дочерью Татьяной Байковой)
 «Незаконная жена»
 «Золотая рыбка»
 «На Ордынке»

Примечания

См. также 
 Белоцерковский, Валерий Александрович

Ссылки 
 Официальный сайт